IANA, acroniem voor Internet Assigned Numbers Authority
 Iana, de artiestennaam van de Belgische zangeres en presentatrice Jana De Valck